Докса (англ. Doxy, також відомі як кусючі феї) — чарівна істота-паразит. Докса часто плутають з феями, хоча насправді це зовсім різні види. Зовні Докса теж нагадують крихітних чоловічків, але, на відміну від фей, вони покриті густою чорною шерстю, у них по дві пари ручок і ніжок, а крильця жорсткі, вигнуті і блискучі, як у жука. Докса зустрічаються всюди в Північній Європі і Америці — холодний клімат сприятливий для них. Самки відкладають до п'ятисот яєць в одній кладці і закопують їх, а через два-три тижні вилуплюються дитинчата.
У Докса два ряди гострих отруйних зубів. При укусі необхідно застосовувати протиотруту.
Улюбленою їжею лукотрусів є саме яйця Доксі. Також отрута Доксі використовується в Страйкових сніданках Фреда і Джорджа Візлі.

Історія

1995 рік 
У будинку Блеків водилися в шторах. Місіс Візлі, Гаррі, Рон і Герміона позбувалися від Докса за допомогою Доксіциду — зілля для винищення цих паразитів. Моллі скористалася книгою Златопуст Локонса «Домашні шкідники. Довідник», відкривши главу, присвячену цим створінням.

1996 рік 
Герміона Грейнджер конфіскувала мішечок з сушеним послідом Докса, а Рон думав, що це був порошок з кігтя дракона. Він говорив, що цей порошок — класна річ, тому що так прочищає мізки, що потім кілька годин ходиш розумний-прерозумний. Однак потім він розчарувався в його використанні.
Перед відбірковими випробуваннями до ґрифіндорської команди з квідичу, Кормак Маклагген лежав в Больничному крилі. За його словами, він з'їв на спір дюжину яєць Доксі.

Примітки 

Вигадані тварини